

Locaties
Vreeswijk (wijk), een wijk in Nieuwegein, voor 1971 een apart dorp en gemeente
Museumwerf Vreeswijk, een voormalige scheepswerf aldaar
VSV Vreeswijk, een amateurvoetbalclub aldaar
Vreeswijkbrug, brug in Amsterdam vernoemd naar de plaats
Vreeswijkmetrobrug, metroviaduct in Amsterdam vernoemd naar de plaats

Personen
Henri van Vreeswijk (1906-1974), een Nederlandse architect.
Cornelis Vreeswijk (1937-1987), een Nederlands-Zweedse zanger
Helen Vreeswijk (1961), een Nederlands jeugdauteur
Jack Vreeswijk (1964), een Zweedse zanger
Wim Vreeswijk (1950), een Nederlandse politicus